Брайан Джон Питер Фёрнихоу (, род. 16 января 1943, Ковентри) — английский композитор и педагог. Представитель и лидер академического музыкального направления новая сложность (new complexity).

Биография и творчество 
Учился в Бирмингемской музыкальной школе (1961—1963) и Королевской академии музыки в Лондоне (1966—1967). В 1968 году получил премию Мендельсона, что дало возможность продолжить учёбу в Амстердаме (Тон де Лейв) и Базеле (Клаус Хубер). Позднее преподавал во Фрайбурге, Милане, Гааге, Сан-Диего, Станфорде. Активный участник Дармштадтских летних курсов Новой музыки.

Музыка Фёрнихоу принадлежит к направлению так называемой новой сложности. Его сочинения, требующие крайней ответственности от исполнителей, входят в репертуар крупнейших современных ансамблей и исполнителей (Квартет Ардитти, Пьер-Ив Арто и др.).

Опера «Тёмное время» по либретто Чарльза Бернстайна посвящена жизни и гибели Вальтера Беньямина, её премьера с успехом прошла в 2004 году в Мюнхене.

Музыкальные сочинения 
 Четыре миниатюры для флейты и фортепиано (1965)
 Колоратура (Coloratura) для гобоя и фортепиано (1966)
 Эпиграммы (Epigrams) для фортепиано (1966)
 Соната для двух фортепиано (1966)
 Prometheus (1966—1967)
 Сонаты для струнного квартета (1967)
 Эпицикл (Epicycle) для двадцати струнных (1968)
 Missa brevis для двадцати голосов (1969)
 Похороны I и II (Funérailles I and II) для ансамбля (1969—1980)
 Песнь грёз Кассандры (Cassandra’s Dream Song) для флейты соло (1970)
 Семь звёзд (Sieben Sterne) для органа (1970)
 Огненный цикл Бета (Firecycle Beta for) Two Pianos and Orchestra with amplification for chamber groups (1969—1971)
 Этюды времени и движения I (Time and Motion Study I) для бас-кларнета соло (1971—1977)
 Этюды времени и движения II (Time and Motion Study II) для виолончели и электроники (1973—1976)
 Оболочка единства (Unity Capsule) для флейты соло (1973—1976)
 Второй струнный квартет (1979—1980)
 Lemma-Icon-Epigram для фортепиано (1981)
 Надпись (Superscriptio) для флейты (1981)
 Фантазии на тему темниц I (Carceri d’Invenzione I) для камерного ансамбля из 16-ти исполнителей (1982)
 Трансцендентные этюды/Интермедия II (Etudes Transcendantales/Intermedio II) для сопрано и камерного ансамбля (1982—1985)
 Adagissimo для струнного квартета (1983)
 Фантазии на тему темниц IIb (Carceri d’Invenzione IIb) для флейты соло (1984)
 Фантазии на тему темниц II (Carceri d’Invenzione II) для флейты и оркестра (1985)
 Фантазии на тему темниц III (Carceri d’Invenzione III) для ансамбля (1986)
 Мнемозина (Mnemosyne 7) для басовой флейты и магнитофонной ленты (1986)
 Интермедия в духе Чаконы (Intermedio alla Ciacconaдля скрипки соло (1986)
 Короткие тени II (Kurze Schatten II) для гитары соло (1983—1989)
 Падение Икара (La chute d’Icare) для кларнета и камерного оркестра (1988)
 Триптих для Гертруды Штайн (Trittico per G.S.) для контрабаса соло (1989)
 Третий струнный квартет (1989—1990)
 Четвёртый струнный квартет для струнного квартета и сопрано (1989—1990, на тексты Эзры Паунда)
 Костяной алфавит (Bone Alphabet) для ударных (1991)
 Территория (Terrain) для скрипки и камерного ансамбля (1991—1992)
 On Stellar Magnitudes для меццо-сопрано и ансамбля (1994)
 Струнное трио (1995)
 Алгебра (Allgebrah) для ансамбля (1996—1997)
 Incipits для альта соло и ансамбля (1996)
 Flurries для ансамбля (1997)
 Opus Contra Naturam три пьесы для фортепиано (1998—1999)
 Невидимые краски (Unsichtbare Farben) для скрипки соло (1999)
 In Nomine à 3 для флейты-пикколо, гобоя и кларнета (2001)
 Two Marian Motets для 2-х сопрано соло и хора (1966/2002)
 Les Froissements des Ailes de Gabriel для гитары и камерного ансамбля (2003)
 no time (at all) для двух гитар (2004)
 Тёмное время (Shadowtime) опера (2004)
 O Lux для десяти инструментов (2005)
 Пятый струнный квартет (2003—2006)
 Dum Transisset для струнного квартета (2006)
 Внезапность (Plötzlichkeit) для сопрано, меццо-сопрано, альта и большого оркестра (2006)
 Exordium для струнного квартета (2008)
 Chronos — Aion для ансамбля (2008)
 Шестой струнный квартет (2010)

Статьи о музыке 
 The Collected Writings of Brian Ferneyhough/ James Boros, Richard Toop, eds. Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1995

Признание 
Премия «Гаудеамус» (1968—1970), премия Кусевицкого (1978), Премия Эрнста Сименса (2007) и др. Кавалер французского Ордена искусств и литературы, член Берлинской художественной академии (1996).

Примечания

Литература о Б. Фёрнихоу 
на русском языке
 Петров В. О. «Opus contra naturam» Брайана Фёрнихоу: вербальные смыслы в музыкальном контексте // Израиль XXI: музыкальный журнал. № 6 (24), ноябрь 2010. / Ред. — М. Райс. Электронный ресурс: https://web.archive.org/web/20130603093951/http://www.21israel-music.com/Fernihow.htm
 Смирнов Д. Н. Преодолевая границы // Музыкальная академия. — 1996. — № 2. с.202-208
 Хемминг Я. В звуковых лабиринтах // Музыкальная академия. — 1996. — № 2. с.209-212

на иностранных языках
 Cavalotti P. Differenzen: poststrukturalistische Aspekte in der Musik der 1980er Jahre am Beispiel von Helmut Lachenmann, Brian Ferneyhough und Gérard Grisey. Schliengen : Edition Argus, 2006
 Feisst S. Brian Ferneyhough. New York: C.F. Peters, 2000
 Szendy P. Brian Ferneyhough. Paris; Montrèal: Harmattan; Paris: Centre Ircam-Centre Georges-Pompidou, 1999.

Ссылки 
 Ferneyhough, Brian. BIOGRAPHY

Персоналии по алфавиту
Композиторы по алфавиту
Композиторы XX века
Композиторы Великобритании
Оперные композиторы
Лауреаты премии Эрнста Сименса
Выпускники Королевской академии музыки